Джулио Борго (; род. 13 мая 1967, Авиано) — итальянский шахматист, международный мастер (1993). Тренер.

В составе сборной Италии участник 3-х Олимпиад (1996—1998, 2004) и 3-х командных чемпионатов Европы (1999—2003).

Таблица результатов

Ссылки 

 

Шахматисты Италии